Swiss Cottage může znamenat:

 Swiss Cottage – lokalita na Hampsteadu v londýnském obvodu Camden

 Swiss Cottage (stanice metra v Londýně 1868–1940) – název dnes již nepoužívané a zrušené stanice londýnského metra na lince Metropolitan line 
 Swiss Cottage (stanice metra v Londýně) – stanice londýnského metra ve stejnojmenné lokalitě v severozápadním Londýně